Alexandre Faure peut faire référence à :

 Christian-Alexandre Faure (1957-), historien français, spécialiste d’histoire culturelle et d’histoire politique
 Alexandre Faure, éditeur
 Alexandre Faure, acteur
 Alexandre Faure, musicien